Hudsonia kan syfta på:

 Hudsonia (djur) – ett släkte av plattmaskar
 Hudsonia (växter) – ett släkte av växter